Pessoas
 Miroslava da Bulgária (século X) — filha do tsar Samuel da Bulgária

Topônimos
 Miroslava (Romênia) — comuna romena no distrito de  Iaşi

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos